Jirgal ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Jirgal (1905–1956), österreichischer Lehrer und Schriftsteller
 Lucia Jirgal (1914–2007), österreichische Malerin